Rondo kan syfta på:
 Rondo, en musikterm
 Rondo (druvsort), en sorts vindruva
 Rondo, Arkansas, en ort i USA
 Rondo, Göteborg, en krog i Göteborg
 Rondo (biograf), en tidigare biograf i Högdalen, Stockholm